Николай Иванов Сотиров е български актьор.

Биография 
Роден е на 31 май 1956 г. в Шумен. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 г.

Работил е в студио „Пантомима“ към театър Сълза и смях, в театър „Движение“. В последните години работи в театър „Панданс“, като участва в постановките „Вяра и ерес“, „Тримата мускетари“ и „Апокалипсис или...“.

През 2020 г. е гост-участник (в ролята на Рицаря) и гост-детектив във втори сезон на „Маскираният певец“.

Награди и отличия 
 Награда „За най-добър мим“ на Фестивала в (Арецо, Италия, 1984).
 „Голямата награда“ на Фестивала в (Арецо, Италия, 1984).
 Награда „За млад актьор“ за участие във филма „Вибрации“.

Театрални роли 
 „Вяра и ерес“
 „Тримата мускетари“
 „Апокалипсис или...“
 „Капричиос“
 „Лабиринт зад кулисите“ – Сганарел
 „Швейк“

Телевизионен театър 
 „Евангелие по Матея“ (1990) (Стефан Грозданов)
 „Меден месец“ (1985) (Николай Никифоров)
 „Смъртта на търговския пътник“ (1984) (от Артър Милър, реж. Магда Каменова) – Бернард

Филмография

Източници 
 Биография на Николай Сотиров

Външни препратки 
 
 Николай Сотиров в КиноПоиск
 Николай Сотиров в Кино-Театр
 Ники Сотиров: Изкуството е като Христос – винаги възкръсва, интервю на Ирина Гигова, в-к Новинар, 24 април 2015

Български актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени в Шумен